Национальные виды спорта — виды спорта, которые исторически сложились и сформировались среди одного народа или народности и являются частью местной самобытной культуры. Не следует путать их с Олимпийскими видами спорта, которые распространены на международном уровне.

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» даёт такое определение:

Национальные виды спорта — виды спорта, исторически сложившиеся в этнических группах населения, имеющие социально-культурную направленность и развивающиеся в пределах одного субъекта Российской Федерации.

Азербайджанские национальные виды спорта

Башкирские национальные виды спорта

Бутанские национальные виды спорта

Грузинские национальные виды спорта

Казахские национальные виды спорта

Осетинские национальные виды спорта

Русские национальные виды спорта

Татарские национальные виды спорта

Узбекские национальные виды спорта

Чувашские национальные виды спорта

Якутские национальные виды спорта

Примечания 

В России национальные виды спорта создавались десятилетиями.

Литература 
 Кун Л. Всемирная история физической культуры и спорта. Пер. с венгр. Под общ. ред. В.В.Столбова. — М.: Радуга, 1982

Виды спорта
Национальные виды спорта